La Frasse steht für:

 La Frasse, Ort in Arâches-la-Frasse, Gemeinde im Département Haute-Savoie, Frankreich
 La Frasse, Ortsteil von Châtel-Saint-Denis, politische Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 La Frasse Rutschung, Rutschung in Ormont-Dessous, politische Gemeinde im Kantons Waadt, Schweiz